Иоа́нн Стефа́нович Белю́стин (Беллю́стин; 10 января 1819, Старица, Тверская губерния — 2 июня 1890, Калязин, Тверская губерния) — российский публицист, священник Тверской епархии. Писал статьи преимущественно по общественно-политическим и церковным вопросам. Основной круг его интересов - положение крестьянства и духовенства, народное просвещение.

Биография 
Родился 10 января 1819 год в городе Старице Тверской губернии. Происходит из старинного священно-церковнослужительского рода Тверской епархии, известного с 1710 года. Сын преподавателя Старицкого духовного училища (впоследствии — священника) Степана Ивановича Белюстина. Получил образование в Тверской духовной семинарии, которую окончил в 1839 году. В 1839—1843 годах — священник села Васисина Калязинского уезда. В 1843—1887 годах — священник Николаевского собора в городе Калязине Тверской губернии. В 1887 году уволен за штат. В 1866 году — награждён камилавкой. В 1879—1880 годах — запрещенный в священнослужении. Скончался 2 июня 1890 года в Калязине.

Творчество 
Писал во многих периодических изданиях, преимущественно московских. Был одним из видных сотрудников «Церковно-Общественного Вестника», в котором, в частности, была опубликована его статья о Константине Великом, впоследствии причинившая ему существенные неприятности политического характера (как впрочем, и значительная часть других работ). В конце 1850-х годов большой общественный резонанс вызвало сочинение Белюстина «О сельском духовенстве в России», которое без ведома и подписи автора было издано за рубежом М. П. Погодиным. В начале 1870-х была издана полупереводная работа Белюстина «Сельское Духовенство во Франции», в которой им, среди прочего, было изложено на русском языке основное содержание антиклерикальных романов французского писателя Аббата, снискавшего в то время большую популярность на родине, но не издававшегося в переводе в России.

Семья 
Был женат на дочери священника села Васисина Анне Лукиничне Морошкиной. В браке родились 11 детей. Один из сыновей — Николай Иванович Белюстин (1845—1908) в чине тайного советника служил директором Департамента Министерства финансов.

Библиография 
 Из наблюдений над умирающим // Москвитянин. 1852. — № 20
 О врачах для крестьян // Журнал землевладельцев. 1858. — № 1
 Семья // Журнал землевладельцев. 1858. — № 4, 5;
 Описание сельского духовенства. — Лпц., 1858;
 Теория и опыт // Журнал Министерства народного просвещения. 1860. № 10;
 Записки о г. Калязине // Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, 1860—1861. — СПб., 1861. — Кн. 2;
 Приходские учителя // Журнал Министерства народного просвещения. 1861. № 4;
 О церковном богослужении. Письма к православному. В 2-х ч. (1-е изд.: СПб., 1862; 2-е изд.: Калязин, 1864; 3-е изд.: Калязин, 1865; 4-е изд.: СПб., 1874; 5-е изд.: СПб., 1875; 6-е изд.: СПб., 1897).
 По вопросу о бесприютных сиротах-девицах духовного звания // ПО. 1862. № 6;
 О божественной литургии. Из писем к православному. В 2-х ч. (1-е изд.: СПб., 1862; 2-е изд.: СПб., 1864; 3-е изд.: СПб., 1865; 4-е изд.: СПб., 1872; 6-е изд.: СПб., 1886)
 Учительницы в народе // День. 1864. — 4 окт.;
 Внутренняя жизнь уездных городов // День. 1864. — 21 и 28 ноября;
 Духовенство и земство // Дух христианина. 1865. — № 4, 9;
 Ещё о движениях в расколе // Русский вестник, 1865, июнь.
 Вечерние беседы с крестьянами. — СПб., 1865—1867, 18862. 2 кн.;
 Наука — путь к царству вечному. — СПб., 1867;
 Страстная неделя. — М., 1869;
 Путь узкий и широкий. — СПб., 1870;
 Сельское духовенство во Франции. — СПб., 1871;
 Что сделано по вопросу о духовенстве // Беседа. 1871. — № 3, 11. 1872. — № 2;
 Городские нужды // Беседа. 1872. — № 3;
 Нравственное значение монастырей // Беседа. 1872. — № 9;
 Из церковных бесед. — СПб., 1872;
 К вопросу о раскольниках // Церковно-общественный вестник. 1879. — № 43, 44;
 Из заметок о пережитом: Период юношества // Церковно-общественный вестник. 1882. — № 18, 33, 36, 39, 43, 47, 54, 59;
 Русь православная // Континент. 1993. — № 74. — С. 141—158;
 «Заметки» о прочитанном свящ. И. С. Беллюстина (1847—1850) // Чтение в дореволюционной России: Сборник научных трудов. — М., 1995. — С. 91-116
 Из истории провинциального духовенства: И. С. Беллюстин. Заметки, 1847—1850. — Тверь, 2001.

Примечания

Литература 
 
 Середа В. Н. И. С. Беллюстин (1819—1890) // Биография как вид исторического исследования: Сборник научных трудов. — Тверь, 1993. — С. 115—121
 
 
 
 
 

Писатели России по алфавиту
Писатели России XIX века
Публицисты России
Журналисты России
Выпускники Старицкого духовного училища
Выпускники Тверской духовной семинарии
Священники Русской православной церкви